Фінал Кубка Англії з футболу 2021 — фінальний матч розіграшу кубка Англії сезону 2020—2021 відбувся 15 травня 2021 року. У поєдинку зустрілися лондонське «Челсі» та «Лестер Сіті» з однойменного місця. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Лестер Сіті» завдяки голу свого бельгійського легіонера Юрі Тілеманса.

Шлях до фіналу 

«Челсі»

«Лестер Сіті»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2021 у футболі
Фінали кубка Англії з футболу
Травень 2021
2021 в англійському спорті